2D (parfois orthographié 2-D), de son vrai nom Stuart Harold Pot, né le  à Crawley en Angleterre, est un chanteur et pianiste britannique de fiction, membre du groupe virtuel Gorillaz. Chanteur et pianiste du groupe, il est plus souvent appelé Stu-pot. Comme tous les autres membres du groupe, Stuart a été créé par Damon Albarn et Jamie Hewlett. En concert, il est incarné par Damon Albarn.

Biographie fictive

Enfance et adolescence 

2D est né le  à Crawley en Angleterre, dans le comté d'Hertfordshire. Son père, David Pot, était mécanicien et tenait une foire nommée Tusspot's Fairground, et sa mère, Rachel Pot, était infirmière. Il est fils unique. On ne sait pas grand-chose de l'enfance de Stuart, si ce n'est qu'à l'âge de onze ans, il se cogna la tête contre un arbre et que cela lui fit perdre ses cheveux bruns originels. Ses fameux cheveux bleus poussèrent bien après cet événement et sa mère dut le fournir en pilules contre la migraine. Enfant, il est considéré comme un garçon très intelligent et se distingue par sa gentillesse et son amour de la musique. Cette passion lui vient à dix ans, en écoutant dans le salon familial des groupes comme The Clash ou encore The Human League (qui reste son groupe préféré). Il fait son éducation à la St. Wilfrid's Catholic School à Crawley (une école ayant accueilli en son sein les membres de The Cure).

Débuts et formation du groupe Gorillaz (1998 - 2002) 

Pour gagner sa vie, 2D travaille comme vendeur dans un magasin de musique, sa passion : Uncle Norm's Organ Emporium. Il fait la rencontre de Murdoc Niccals, un sataniste à l'hygiène douteuse, quand ce dernier le percute au volant de sa voiture alors que lui et sa bande (avec qui Murdoc souhaitait originellement fonder son groupe de musique) défoncent la vitrine du magasin pour voler des synthés. Stu-pot a alors 19 ans. Cet accident lui coûte deux de ses dents et un hyphéma à l'œil gauche. Il est hospitalisé et Murdoc écope de  de travaux forcés et doit rendre visite pendant dix heures chaque semaine à Stuart, proche d'un état végétatif, notamment pour lui faire faire sa promenade. Cette situation dure un an.

2D revient à la raison après avoir été une fois encore blessé par Murdoc alors que celui-ci effectue une cascade au volant de sa voiture (c'est depuis qu'il a reçu sa deuxième blessure à l’œil qu'il se fait surnommer 2D pour Two dents : « Deux entailles »). Devenus amis, ils décident de fonder un groupe : Gorilla (devenu plus tard Gorillaz). Alors que Murdoc se met à la guitare basse, 2D devient pianiste et chanteur. C'est plus tard que Noodle et Russel Hobbs se joignent au groupe.

En 1998, 2D et Murdoc partent aux Kong Studios et commencent à rassembler du monde pour Gorillaz. Le premier recruté est Russel Hobbs (qui travaillait dans un magasin de musique avant que Murdoc ne le kidnappe) à la batterie, puis celle de Paula Cracker, qui était à l'époque la petite amie de 2D, à la guitare. Cette dernière ne reste pas longtemps à cause d'une sale histoire : Russel l'a surprise en compagnie de Murdoc dans les toilettes des Kong Studios et cela a provoqué les premières tensions. C'est après cette histoire que Noodle rejoint Gorillaz.

Gorillaz et première absence (2003-2004) 

Après le succès du premier album de Gorillaz, le groupe se lance dans une tournée internationale désastreuse. À la fin de celle-ci, conclue par un show au Portugal pour MTV, Gorillaz part à Los Angeles pour tenter de faire aboutir un grand projet : la réalisation d'un film sur le groupe. Mais l'incompétence des exécutifs d'Hollywood et les tensions de plus en plus fortes entre les quatre musiciens ont peu à peu raison du projet. La ligne rouge est franchie quand 2D, après avoir soumis des idées de plus en plus délirantes pour le film, se bat contre Murdoc, qui l'avait saisi par le cou, exaspéré. Russel sauve in extremis le chanteur mais cela provoque la première séparation de Gorillaz.

Demon Days et la Phase 2 (2005-2007) 

Le groupe se retrouve de nouveau aux Kong Studios pour réaliser un second album, dont Noodle a au préalable composé l'essentiel des maquettes seule. La première partie de la phase 2 se passe sans encombre (en matière de clips, cela inclut Dirty Harry, Feel Good Inc et, dans une certaine mesure, DARE) jusqu'à El Mañana et la mort présumée de Noodle. 2D et Russel, qui ne sont pas présents, sont extrêmement choqués par ce tragique événement. Après ça, le groupe se sépara une seconde fois et on ne sait pas trop ce que devient 2D à part 2 choses : il perd à nouveau tout contact avec ses compères (Murdoc dit à son sujet qu'il ) et que selon un mail envoyé par la poste et daté du , le chanteur passerait apparemment ses vacances sur une plage en Jamaïque.

Vie personnelle 

Pendant les interviews ayant eu lieu dans le cadre de Gorillaz - iTunes Session, 2D insulte Murdoc par dépit à cause de tout ce qu'il a enduré mais aussi parce que Murdoc a remis sur le tapis la vieille histoire impliquant Paula Cracker. Le chanteur parle de ses ressentiments en ces termes :

Caractère et signes particuliers 

2D est connu pour être très innocent et confiant. Ses bras et ses jambes sont disproportionnés par rapport au reste de son corps. Ses yeux sont noirs et ronds, comme des trous, une conséquence des deux accidents de voiture causés par Murdoc. Il a une mauvaise dentition, due au fait qu'il fume, tout comme Murdoc. Depuis 2010, 2D est représenté avec un masque de clown au long nez bleu, et à partir de la Phase 3 (et plus particulièrement sur la pochette de l'album ''The Fall) ses yeux deviennent blancs, la baleine qu'utilise Murdoc pour forcer Stuart à faire l'album terrifiant constamment ce dernier. Sa voix est assez basse et il possède un accent cockney assez prononcé.

Références

Liens externes 
 
 
 

Chanteur de fiction
Membre de Gorillaz
Personnage de fiction anglais
Personnage de fiction britannique
Naissance en mai 1978
Naissance à Crawley
Personnage de chanson
Pianiste de fiction